Cinema
 Mr. Fix-It (1912), filme com Mack Sennett
 Mr. Fix-It (1918), filme com Douglas Fairbanks
 Mr. Fix It (2006), filme com Paul Sorvino